Cherryvale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cherryvale (Kansas)
Cherryvale (South Carolina)